Японский уж () — змея семейства ужеобразных.

Описание 

Стройная змея с длиной тела 40 см и длиной хвоста 11 см. Туловище переходит в голову почти незаметно. Глаза желтоватые, с круглым зрачком.

Верхняя сторона туловища и головы тёмно-бурого, коричневого, шоколадного или коричнево-красного цвета с зеленоватым оттенком, без рисунка (что отличает его от остальных дальневосточных ужеобразных). Брюхо светло-зелёного или желтовато-зелёного цвета. По бокам брюшных щитков расположены тёмные пятна, образующие две продольные полосы. От угла рта к затылку проходит беловато-желтоватая полоса. Молодые змеи обычно почти чёрные, иногда светло-коричневые.

Распространение 
Вид обитает в Японии, Восточном Китае, Корее и России в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области.

Образ жизни 
Населяет кедрово-широколиственные, широколиственные и вторичные лиственные леса, иногда луга в лесной зоне. Отмечен в зарослях кустарников в заброшенных фруктовых садах, с малиной, шиповником, спиреей. Это довольно скрытная змея, которая большую часть времени проводит под землёй, скрываясь под камнями, деревьями или в трухлявых пнях.

Питание 
Питается преимущественно земляными червями, но иногда может поедать также моллюсков, насекомых и мелких лягушек.

Размножение 
Яйцекладущий вид. Спаривание происходит в конце мая. В конце июля самка откладывает 2—6 яйца размером 8—8,3 х 17,6—18,2 мм. Молодые ужи появляются в середине сентября, их размер составляет от 11,5 до 12,9 см. Половая зрелость наступает при размерах тела не менее 36 см у самок и 32,5 см у самцов.

Подвиды 
Выделяют 3 подвида:
 Hebius vibakari danjoensis — эндемик островов Дандзё, Япония
 Hebius vibakari vibakari — Японские острова
 Hebius vibakari ruthveni — Корея, Китай (провинция Хэйлунцзян), Россия (юг Приморского и Хабаровского края).

Примечания

Литература 
 Kharin V E 2011. Annotated catalogue of amphibians and reptiles (Amphibia, Reptilia) of the Far-Eastern Marine Biosphere FEB RAS. Biodiversity and Environment of Far East Reserves, Vladivostok, DVMBGPZ DVO RAN 2011 (1): 30-48
 Ziegler, T., and Quyet, L.K. 2006. A new natricine snake of the genus Amphiesma (Squamata: Colubridae: Natricinae) from the central Truong Son, Vietnam. Zootaxa 1225:39-56

Животные, описанные в 1826 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Азии